Andromeda Tops-Zwarts (Engels: Andromeda Tonks-Black) is een personage uit de Harry Potter-boekenreeks van de Britse schrijfster J.K. Rowling. Andromeda is getrouwd met Ted Tops, samen hebben ze één dochter, Nymphadora.

Andromeda is de zuster van Bellatrix van Detta en Narcissa Malfidus. Echter, omdat ze met een tovenaar met Dreuzel-ouders is getrouwd, is ze door haar familie verstoten. Voor haar neef Sirius Zwarts was ze echter de "favoriete nicht".

In het zevende boek is Andromeda een van degenen die meewerkt aan de afleidingsmanoeuvre die door de Orde van de Feniks wordt uitgevoerd om ervoor te zorgen dat Harry Potter veilig en zonder te worden onderschept door Heer Voldemort van zijn huis aan de Ligusterlaan naar het Nest, het huis van de familie Wemel, kan reizen.

Tijdens het boek verliest Andromeda zowel haar man (vermoord door Snatchers), haar dochter en haar schoonzoon (beiden omgekomen tijdens de Slag om Zweinstein) en haar neef (Sirius Black). Na de dood van haar dochter en schoonzoon voedde zij haar kleinzoon Teddy op.

Zwarts familiestamboom

Bronnen 

Personage uit Harry Potter